

Patronymie
 Alphonse Honnorat, (1870-1941), homme politique français.
 André Honnorat (1868-1950), homme politique français 
 Jean-François Honnorat, (1802-1877), avocat, négociant et maire de Marseille.
 Simon-Jude Honnorat (1783-1852), médecin, naturaliste et linguiste français.